Финал Кубка Либертадорес 1989 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1989, 30-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 24 и 31 мая 1989 года между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 24 мая на «Дефенсорес дель Чако» «Олимпия» одержала уверенную победу со счётом 2:0 благодаря голам полузащитников Рафаэля Бобадильи на 36-й минуте и Видаля Санабрии на 60-й минуте.

В ответном матче 31 мая на стадионе «Эль Кампин» «Атлетико Насьональ» взял реванш в основное время со счётом 2:0. Первый мяч был забит в результате автогола защитника «Олимпии» Фидера Миньо, второй гол — на счету нападающего колумбийцев Альбейро Усуриаги. Затяжная серия пенальти после 6 подряд неудачных попыток с обеих сторон закончилась результативным ударом полузащитника «Атлетико Насьоналя» Леонеля Альвареса. В качестве победителя «Атлетико Насьональ» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1989, где в дополнительное время уступил итальянскому «Милану» со счётом 0:1.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1989
Кубок Либертадорес
Май 1989 года
События 24 мая
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
1980-е годы в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае
События 31 мая
Международные спортивные соревнования в Боготе
1989 год в Колумбии
Международные соревнования по футболу в Колумбии